Крашени́нников — русская фамилия (женская форма — ).

Известные носители

А 
 Крашенинников, Авенир Донатович (1933—1991) — советский писатель и поэт.
 Крашенинников, Александр Николаевич (1948—2012) — русский писатель.
 Крашенинников, Аркадий Фёдорович (1922—2016) — искусствовед, историк архитектуры.

В 
 Крашенинников, Валерий Аркадьевич (1927—2008) — геолог, палеонтолог, Заслуженный деятель науки РФ.
 Крашенинников, Виктор Григорьевич (1937—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Крашенинников, Владимир Дмитриевич (род. 1948) — российский актёр, лауреат Булгаковского фестиваля 1991 года.
 Крашенинников, Вячеслав Сергеевич (1982—1993) — мальчик, после своей смерти ставший объектом религиозного культа.

Г 
 Крашенинников, Геннадий Иванович (1926—2009) — российский учёный, специалист в области автоматики подрыва для испытаний ядерных зарядов.
 Крашенинников, Григорий Фёдорович (1909—1992) — советский учёный-геолог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1980).

Е 
 Крашенинников, Евгений Алексеевич (1951—2013) — советский и российский учёный-правовед.

И 
 Крашенинников, Иван Федотович (1909—1976) — Герой Советского Союза.
 Крашенинников, Илья Сергеевич (1847—1920) — русский судебный деятель, сенатор, член Государственного совета.
 Крашенинников, Ипполит Михайлович (1884—1947) — советский ботаник и географ, доктор биологических наук (1934), профессор (1939), заслуженный деятель науки РСФСР (1947).

М

Н

П 
 Крашенинников, Павел Владимирович (род. 1964) — российский политик, экс-министр юстиции РФ, глава комитета по законодательству Государственной Думы.
 Крашенинников, Пётр Иванович (ум. 1864) — петербургский книгопродавец, издатель.

С 
 
 Крашенинников, Степан Петрович (1711—1755) — русский путешественник, этнограф, картограф. Исследователь Камчатки.

Ю 
 Крашенинников, Юрий Юрьевич (род. 1984) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.



Вымышленный персонаж 
 Сергей Крашенинников («Крош») — персонаж книг Анатолия Рыбакова.

См. также 
 
Объекты, названные в честь С. П. Крашенинникова: 
 Бухта Крашенинникова
 Гора Крашенинникова
 Минуарция Крашенинникова — растение, занесённое в Красную книгу
 Мыс Крашенинникова 
 Остров Крашенинникова
 Крашенинниковия